Кетрін, Кейт, Кейті Джонсон:

Мисткині 

 Катарін Джонсон (1855—1924) — американська літературна діячка; дружина 
  (1878—1957) — англійська актриса
  (1986) — американська модель і актриса
  (1939) — американська кіно- і телевізійна продюсерка і філантропка
  (1953) — американська співачка і телеведуча
  (1957) — англійська драматургиня
  (1962) — англійська письменниця
 Кеті Джонсон (1978) — американська співачка та переможниця конкурсу краси ( 1999)
  (1982) — американська акторка
  (1984) — американська актриса і модель
  (1982) — англійського письменниця

Спортсменки 

 Кейті Джонсон (1959) — американська художня гімнастка
  — канадська гравчиня хокею на траві
  (1965) — американська баскетболістка
 Кетрін Джонсон (хокеїстка, 1967) — англійська гравчиня хокею на траві
  (1978) — американська веслувальниця
 Катаріна Джонсон-Томпсон (1993) — англійська легкоатлетка
  (1991) — американська регбістка

Інші 

 Кетрін Джонсон (журналістка) — колишня журналістка Ассошіейтед Пресс
 Кетрін Джонсон (1918) — афро-американська вчена-фізик, дослідниця космосу і математичка
  (1981) — американська помічниця президента Обами

Персонажі 

 Кетрін Джонсон — американська журналістка у романі Джека Гіггінса

Див. також 

 Джонсон (значення)
 Юнсон